CDR

 CD-R — формат компакт-дисков для записи.
 CDR — расширение файлов, созданных с помощью программы Corel Draw
 CDR — подробная запись о вызове в телекоммуникационной сфере
 CDR - () - фрагмент вариабельного участка антитела и Т-клеточного рецептора, который связывает специфический антиген